Нижче наведений список переможців та номінантів премії MTV Europe Music Award у номінації Найкращий образ.

2010-ті

Дизайнерські нагороди
Нагороди, засновані 2012
MTV Europe Music Awards
Засновані в Європі 2012